Новопокровка () — село в районе Шал акына Северо-Казахстанской области Казахстана. Административный центр Новопокровского сельского округа. Находится на берегу озера Тарангул, примерно в 26 км к юго-востоку от города Сергеевка, административного центра района, на высоте 159 метров над уровнем моря. Код КАТО — 595643100.

Население 
В 1999 году численность населения села составляла 1387 человек (676 мужчин и 711 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 973 человека (495 мужчины и 478 женщин).

Известные уроженцы 
 Курлов, Василий Николаевич (1909—1986) — Герой Социалистического Труда.

Примечания 

Населённые пункты района Шал Акына